Widerstandsläufer bezeichnet:
in der Elektrotechnik eine Bauform des Läufers von Drehstromasynchronmotoren, siehe Widerstandsläufer (Elektromotor)
im Turbinenbau, insbesondere Wind- und Wasserturbinenbau, eine Bauform, deren Wirkungsweise vorwiegend auf der Ausnutzung des Strömungswiderstandes basiert, siehe Widerstandsläufer (Turbine)